Cort puede designar:

Corte, en lengua catalana

Topónimo
 Plaza de Cort, en Palma de Mallorca.

Apellido
 Henry Cort, (1740-1800), industrial e inventor inglés, que desarrolló nuevos procesos de refinado del hierro.
 Cornelis Cort, (1533-1578), grabador holandés del Renacimiento.
 Leon Cort, (1979-), futbolista inglés de origen guyanés (Stoke City).
 Carl Cort, (1977-), futbolista inglés (Unión Deportiva Marbella).

Empresas
Cort Guitars, empresa surcoreana de guitarras.

Corts
En plural, corts:
Instituciones actuales:
Corts Valencianes de la actual Comunidad Autónoma de Valencia
Instituciones del Antiguo Régimen:
Corts Valencianes del antiguo Reino de Valencia
Corts Catalanes
Apellido:
José Corts Grau (1905-1995), humanista y escritor español.
Topónimos:
Saint-Jean-Pla-de-Corts o Sant Joan de Pladecorts, localidad francesa
En Barcelona:
Distrito de Les Corts
Barrio de Les Corts
Estación de Les Corts del Metro de Barcelona
Gran Vía de las Cortes Catalanas, Barcelona
Camp de Les Corts, antiguo campo del F. C. Barcelona
Prisión de Les Corts
En Valencia:
Avinguda de les Corts Valencianes, Valencia